Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1976/1977 — самый первый рейтинг в мире профессионального снукера, составленный на основании результатов предыдущих трёх сезонов. Рейтинг начислялся по достижениям на чемпионате мира — 1974, 1975 и 1976. То есть, Рэй Риардон, как победитель всех этих трёх чемпионатов, получил по 5 очков за каждый, итого 15. Далее: финалист получал 4 очка, полуфиналисты — по 3, участники 1/4 — по 2, участники 1/8 — по 1 очку. Таким образом, первый рейтинг-лист включил в себя 20 игроков, получивших какие-либо очки.

Топ-20

Ссылки 

Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1976 год в снукере
1977 год в снукере